Bismark Adjei-Boateng (1994), Ghanees voetballer
 Emmanuel Sowah Adjei (1998), Ghanees voetballer
 Sammi Adjei (1973), Ghanees voetballer
 Sammy Adjei (1980), Ghanees voetballer